Nave reale Savoia – primo panfilo reale italiano
Nave reale Savoia – terzo e ultimo panfilo reale italiano